Даймьель ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 438 км². Население — 18656 человек (на 2010 год). Расстояние — 30 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Daimiel
 Noticias sobre Daimiel
 Visita turística por Daimiel
 Iglesia en Daimiel, la página más visitada de Daimiel
 Visitas Guiadas a Daimiel y actividades en el entorno
 Visitas en Segway por Daimiel
 Albergue Juvenil Tablas de Daimiel

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля